Curvidigitus är ett släkte av svampar. Curvidigitus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Curvidigitus